Atrapats (pel·lícula de 1949): pel·lícula de cinema negre de 1949 dirigida per Richard Fleischer.
 Atrapats (pel·lícula de 2012): pel·lícula de ficció criminal de 2012 dirigida per Miguel Puertas.